Schifffahrtsroute bezeichnet:
 Blauwasserrouten, bevorzugte Route über einen Ozean, heute vorwiegend für die Sportschifffahrt
 Wasserstraßen, Verkehrswege für Schiffe, meist in Landnähe